Villa Siegel ist der Name folgender Bauwerke:
 Villa Siegel (Schönebeck) in Schönebeck (Elbe), Sachsen-Anhalt
 Villa Siegel (Sekirn) in Maria Wörth, Kärnten